

Patronyme 

 Donald Strachan (1909-1970), joueur de squash américain ;
 George Strachan, poète et voyageur écossais du , ami d'Anderson et de Marino Ghetaldi ;
 Gordon Strachan, né le  à Édimbourg, était un footballeur écossais et est aujourd'hui manager au Celtic FC.
 Hew Strachan est un historien militaire britannique ;
 John Strachan, né le  et mort le , fut une personnalité influente de la politique du Haut-Canada et le premier évêque anglican de Toronto ;
 John Strachan (1875–1958) est un paysan et chanteur écossais à l'origine du renouveau d'un genre musical traditionnel, les « Bothy Ballads. »
 John Strachan, mort le , un officier de la Royal Navy;
 Keith Strachan est un compositeur ;
 Matthew Strachan est un compositeur britannique né le  à Londres (Royaume-Uni)  et mort le ;
 
 Rod Strachan (né en 1955), nageur américain.

Toponyme 

  Strachan est une petite ville de l'Aberdeenshire en Écosse.

Patronyme écossais